Місячний сарос 125 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 17 липня 1163 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 9 вересня 2443, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 26 повних затемнень від 17 червня 1704 до 19 березня 2155, 13 часткових перед повними від 17 січня 1470 до 6 червня 1686 і 9 часткових після повних від 29 березня 2173 до 25 червня 2317.

Попереднім у серії було повне затемнення 21 грудня 2010 і наступним буде також повне 31 грудня 2028.

Найдовшим у серії повним затемненням було 37-е, яке відбулось 22 серпня 1812 і тривало 100,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 125 

Місячні сароси